Glebow (russisch Глебов) oder Glebowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Iwanowitsch Glebow (1722–1790), russischer Staatsmann
 Alexei Konstantinowitsch Glebow (1908–1968), sowjetischer Bildhauer und Hochschullehrer
 Danil Alexandrowitsch Glebow (* 1999), russischer Fußballspieler
 Igor Glebow, Pseudonym von Boris Wladimirowitsch Assafjew
 Igor Alexejewitsch Glebow (1914–2002), russischer und sowjetischer Maschinenbauingenieur
 Jewgeni Pawlowitsch Glebow (1924–1975), sowjetischer Konteradmiral
 Michail Walentinowitsch Schachowskoi-Glebow-Streschnew (1836–1892), russischer Generalleutnant und Gouverneur
 Nikolai Pawlowitsch Glebow-Awilow (1887–1937), sowjetischer Politiker
 Pjotr Glebow (1915–2000), sowjetischer Schauspieler
 Tatjana Nikolajewna Glebowa (1900–1985), russische Malerin
 Wladimir Glebow (1922–2012), sowjetisch-russischer Bildhauer und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Glebov